Kenttärivier (Pajala) - rivier binnen Pajala (gemeente)
Kenttärivier (Kalix) - zijrivier van de Kalixrivier